Gainer kan syfta på

 Gainer (bakåtvolt) – en bakåtsaltomortal med fortsatt färd framåt i färdriktningen
 Gainer (dryck) – en dryck
 Gainer Creek – ett vattendrag i provinsen British Columbia